PDV é uma sigla de três letras que pode se refeir a:

 Partei der Vernunft ("Partido da Razão"), um partido político alemão;
 Ponto de venda
 Polydnavirus
 Plano de demissão voluntária